Os I Jogos da CPLP foram realizados na capital portuguesa: Lisboa.

Modalidades 
 Atletismo
 Basquetebol
 Futebol
 Tênis

Participantes 
 
 
 
 
 
 

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 1992
1992 em Portugal